Арсений Миро́нов:
 Миронов, Арсений Дмитриевич (1917—2019) — учёный в области аэродинамики и лётных испытаний воздушных судов, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР.
 Миронов, Арсений Станиславович (род. 1973) — российский филолог, организатор науки, беллетрист.